Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 2016 s-au desfășurat în perioada 6 - 21 august 2016 la Rio de Janeiro, Brazilia. Competițiile s-au ținut în prima sală a Centrul Olimpic de Antrenament, care poate găzdui 16.000 de spectatori.

Calificări 

Comitetele Olimpice naționale pot include o echipă masculină cu 12 jucători și o echipă feminină cu 12 jucătoare.

Gazde 

Ca și în 2012, gazdei Olimpiadei nu i s-a garantat un loc la turneul final. La 9 august 2015 s-a anunțat că echipele naționale, masculin și feminin, ale Braziliei vor concura la Turneul Olimpic de Baschet după ce FIBA a decis să le acorde locuri automate la întâlnirea de la Tokyo.

Calificări masculin

Calificări feminin

Turneul masculin

Competiția este alcătuită din două faze: o fază a grupelor, urmată de faza eliminatorie.

Faza grupelor
Echipele sunt împărțite în două grupe de câte șase națiuni și joacă fiecare împotriva celorlalte adversare din grupă. Se acordă două puncte pentru victorie și un punct pentru înfrângere. Echipele clasate pe primele patru locuri în fiecare grupă avansează în sferturile de finală.

Grupa A
</noinclude> Grupa B  Faza eliminatorie 

Turneul feminin

Competiția este alcătuită din două faze: o fază a grupelor, urmată de faza eliminatorie.
Faza grupelor
Echipele sunt împărțite în două grupe de câte șase națiuni și joacă fiecare împotriva celorlalte adversare din grupă. Se acordă două puncte pentru victorie și un punct pentru înfrângere. Echipele clasate pe primele patru locuri în fiecare grupă avansează în sferturile de finală.
 Grupa A  Grupa B <noinclude>

Faza eliminatorie

Medalii

Clasament medalii

Probe

Referințe

Legături externe 

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 2016
2016